Tiokamp för herrar vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona avgjordes 5-6 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1992